Aquensis est un spa thermal situé à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Les eaux thermales de la station, qui soignent depuis l'Antiquité, sont riches en oligo-éléments et particulièrement en calcium, magnésium et sulfates.  Elles possèdent des vertus antalgiques, décontractantes et relaxantes. Extraite par forage à une température de 50 °C, l'eau thermale est refroidie par un système évitant tout mélange et arrive donc à l'état naturel dans les bassins d'Aquensis.

                   

Le spa thermal se compose de 3 espaces :
 l'Espace Détente : bassins animés, jacuzzis en terrasse, hammam et saunas
 l'Espace Bien-Être : soins personnalisés dotée d’une forte empreinte pyrénéenne (plantes des montagnes, lait d’ânesse…)
 l'Espace Forme : cours collectifs, musculation et cardio-trainning sous la conduite de coachs diplômés

Notes et références

Liens externes 
 https://www.aquensis.fr

Tourisme dans les Hautes-Pyrénées
Établissement thermal en France